Халовеј има више значења:
 Халовеј (Минесота)
 Халовеј (Охајо)